Le Témoin du marié est le titre de plusieurs œuvres :

 Le Témoin du marié (Il testimone dello sposo), film italien de Pupi Avati sorti en 1997 ;
 Le Témoin du marié (The Best Man), film britannique de Stefan Schwartz sorti en 2005.